Мамедгулиев Махмуд Ахмед оглу () — заместитель министра иностранных дел Азербайджана.

Биография 
Мамедгулиев Махмуд родился 15 февраля 1949 года в Кировабаде. В 1972 году окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета.

Карьера 
В 1972—1974 годах  работал преподавателем в Азербайджанском государственном университете. С 1974 по 1992 служил в Комитете государственной безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР. В 1992—1993 годах был заместителем председателя правления коммерческого банка.

В 1995—2000 годах депутат Милли Меджлиса Азербайджана.

В 1996—2001 годах — чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Ирландии, Швеции, Норвегии и Дании.

С 1993 года является заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики.

Ордена, медали 
14 февраля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Махмуда Мамедгулиева орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

См.также 

 Эльмар Мамедъяров
Азимов, Араз Беюкага оглы

Примечания

Ссылки  
 Замминистра иностранных дел Азербайджана стал почетным членом CEIBC 
 МИД Азербайджана не видят необходимости в выходе страны из Совета Европы 
 Баку призвал ООН активизировать усилия для восстановления прав азербайджанских беженцев, пострадавших от действий Армении
 Азербайджан определится со сроками вступления в ВТО после 2020 года

Послы Азербайджана
Депутаты Национального собрания Азербайджана I созыва